Aquesta llista mostra els 816 comuns (communes), o municipis, del departament de l'Aisne ordenats per ordre alfabètic, amb el codi INSEE i el codi postal.

Enllaços externs 
 Gentilicis dels habitants de l'Aisne

 
Aisne